Діаліз — метод очищення плазми крові від токсичних речовин
 Діаліз — заміна у колоїдному розчині низькомолекулярних речовин за допомогою напівпроникної мембрани

Див. також 
 Гемодіаліз
 Перитонеальний діаліз